En la mitología griega, Orestes (en griego antiguo: Ὀρέστης) fue el único hijo varón de Agamenón y Clitemnestra.

Mitología

Según la historia homérica, Orestes estaba ausente de Micenas cuando su padre volvió de la guerra de Troya y fue asesinado por el amante de su esposa, Egisto, o por la misma Clitemnestra según otras versiones. Según Píndaro, Orestes fue salvado por su niñera Arsínoe o su hermana Electra, que lo sacó del país cuando Clitemnestra quería matarlo. Orestes huyó a Fanote, en el monte Parnaso, donde el rey Estrofio se hizo cargo de él.

En su vigésimo cumpleaños, el oráculo de Delfos mandó a Orestes volver a su hogar y vengar la muerte de su padre. Orestes regresó a casa junto con su amigo Pílades, hijo de Estrofio. Según Esquilo, Orestes se encontró con su hermana Electra ante la tumba de Agamenón, donde ambos habían ido a rendir honores al difunto; se reconocieron y planearon cómo habría de llevar a cabo su venganza Orestes. La misma historia básica es narrada de formas diferentes por Sófocles y Eurípides en sus respectivas obras tituladas Electra. La tradición más difundida es que Orestes mató a Egisto y luego también a su madre, Clitemnestra, pero hay versiones en las que él no fue responsable directo de la muerte de esta última.

En las Euménides de Esquilo, tras la venganza (a veces con la ayuda de Electra) Orestes enloquece y es perseguido por las Erinias (que no hacen lo mismo con Electra), cuyo deber es castigar cualquier violación de los lazos de amor familiar. Orestes se refugia en el templo de Delfos, pero Apolo, a pesar de que había mandado a Orestes que emprendiera la venganza, no es capaz de protegerlo de las consecuencias de ella. Finalmente, Atenea recibe a Orestes en la Acrópolis de Atenas, y organiza un juicio formal del caso ante el Areópago, tribunal formado por doce jueces áticos. Las Erinias exigen su víctima, Orestes alega el mandato de Apolo, los votos de los jueces quedan divididos equitativamente y Atenea, con su voto decisivo, declara inocente a Orestes. Las Erinias son apaciguadas con un nuevo ritual en el que son adoradas como Euménides, y Orestes dedica un altar a Atenea Areia.

En la obra de Esquilo, el castigo termina así. Pero en la obra de Eurípides, para poder escapar de la persecución de las Erinias, Apolo manda a Orestes ir al Tauro (la actual Crimea), apoderarse de la estatua de Artemisa Tauropola, que había caído del cielo, y llevarla a Atenas. Orestes marcha al Tauro con Pílades, y allí son encarcelados por los habitantes de la región, los tauros, que tienen la costumbre de sacrificar todos los extranjeros a Artemisa. La sacerdotisa de Artemisa encargada de realizar el sacrificio es la hermana de Orestes, Ifigenia, que, sin saber que se trata de su hermano, ofrece liberarlo a cambio de que lleve una carta hasta Grecia. Orestes rehúsa hacerlo, pero dice a Pílades que lleve la carta mientras él se queda para ser sacrificado. Tras un conflicto de mutuo afecto, Pílades termina por acceder, pero la carta hace que Orestes e Ifigenia se reconozcan, y los tres escapan juntos llevando con ellos la imagen de Artemisa. Tras su retorno a Grecia, Orestes mata a Aletes, hijo de Egisto, y toma posesión del reino de su padre: Micenas. Lleva también a cabo la anexión de Argos y Laconia. 

Antes de la guerra de Troya, Orestes había estado prometido a su prima Hermíone, hija de Menelao. Sin embargo, cuando Menelao regresó de la guerra, como se daba por muerto a Orestes durante su desaparición, quiso que su hija se casase con Neoptólemo. Orestes y Neoptólemo lucharon, y este último murió. Al casarse con Hermíone y hacerse con Argos y Arcadia después de que sus tronos hubiesen quedado vacantes, Orestes llegó a ser el gobernante de todo el Peloponeso. Su hijo, Tisámeno, sería asesinado más tarde por los heráclidas.

En una versión de la historia de Télefo, Orestes fue apresado por este, quien exigía que Aquiles lo sanase.

Según algunas fuentes, Orestes fue padre de Pentilo con su medio hermana Erígone.

Se cuenta que Orestes murió por la mordedura de una serpiente en Arcadia. Su cuerpo fue llevado a Esparta para ser enterrado, y allí sería objeto de culto. Según una leyenda italiana, el cuerpo sería llevado a Aricia, de donde sería trasladado a Roma.

Orestes en la literatura 
La historia de Orestes fue objeto de la Orestíada tanto de Esquilo (Agamenón, Coéforas, Euménides) como de Estesícoro, de la Electra de Sófocles, y de la Electra, Ifigenia en Táuride y Orestes de Eurípides. Existe un poema épico en latín, formado por unos 1000 hexámetros y titulado Orestes Tragoedia, que ha sido atribuido a Draconcio de Cartago.

Orestes aparece también como personaje principal de varias leyendas relacionadas con su locura y purificación, tanto en Grecia como en Asia. En ellas Orestes es el mortal lleno de culpa al que purifican de su pecado por la gracia de los dioses, cuya misericordiosa justicia se muestra a todas las personas cuyo crimen sea mitigado por circunstancias atenuantes. Los implacables lazos de sangre de la sociedad primitiva dan lugar a un juicio justo y, en Atenas, cuando los votos de los jueces están divididos equitativamente, prevalece la compasión.

Orestes en la cultura contemporánea 

 Orestes es el protagonista de la obra de teatro Las moscas escrita por Jean-Paul Sartre en 1943.
 Orestes es el protagonista de la novela El hombre que se parecía a Orestes, escrita por Álvaro Cunqueiro; con ella, obtuvo el Premio Nadal en 1968.
 Orestes es el título de una canción del año 2000 del grupo de rock A Perfect Circle; está basada en la temática mítica.
 Orestes es el protagonista del juego Gift from the Gods desarrollado por Ocean en 1984.
La banda de heavy metal , Virgin Steele grabó dos discos conceptuales basadas en la tragedia de Orestes

Véase también 
 Orestíada, trilogía de tragedias de Esquilo.
 Orestes, tragedia de Eurípides.
 Ofrenda de Orestes y Pílades, grupo escultórico romano.
 :Categoría:Orestes (ópera)
[https://www.youtube.com/watch?v=EsNaVgJgTDc Fábula de la bella palomera, de Gabriel García Márquez].

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Biblioteca mitológica: Epítome, VI, 23 - 28.
 Texto francés:
 23 - 25.
 26 - 28.
 Texto inglés, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus; ed. de 1921 de James George Frazer. En la parte superior derecha se encuentran los rótulos activos "focus" (para cambiar al texto griego fijado por Frazer) y "load" (para obtener el texto bilingüe).
 Texto griego en Wikisource.
 ÁLVAREZ, Clara: Análisis morfológico y sintáctico de fragmentos del texto griego. 
 VI, 23: El regreso de Agamenón a Micenas.
 VI, 24: Electra y Orestes.
 VI, 25: El juicio de Orestes.

 HIGINO: Fábulas (Fabulae). 
 119: Orestes (Orestes).  
 Texto inglés en el sitio Theoi.
 Texto latino en el sitio de la Bibliotheca Augustana (Augsburgo).
 Ed. de 1872 en el Internet Archive: texto latino en facsímil electrónico.

 OVIDIO: Heroidas (Heroides) o Cartas de las heroínas (Epistulae heroidum). VIII: Hermíone a Orestes (Hermione Orestae).
 Texto francés en Wikisource.
 Texto inglés, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus. En la parte superior derecha se encuentran los rótulos activos "focus" (para cambiar a las anotaciones o al texto latino) y "load" (para visualizar al mismo tiempo el texto y las anotaciones o para el texto bilingüe).
 Texto latino en Wikisource.
 Texto latino en el sitio The Latin Library (La Biblioteca Latina).
 Texto latino de la 2ª versión (ca. 5 a. C.) en el sitio de la Bibliotheca Augustana.
 Comentario de las Heroidas de Ovidio. VIII: Hermíone a Orestes.
 Texto inglés, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus.

 BULFINCH, Thomas: Mitología de Bulfinch (Bulfinch's Mythology).
 I: La era de la fábula o Historias de dioses y héroes (The Age of Fable o Stories of Gods and Heros, 1855).
 I, 28: La caída de Troya - Menelao y Helena - Agamenón, Orestes y Electra (The Fall of Troy - Menelaus and Helen - Agamemnon, Orestes and Electra): texto, en inglés, en el sitio del Internet Sacred Text Archive.
 El mismo texto en Wikisource.
 Traducción portuguesa en Wikisource.

 BALART CARMONA, Carmen; CÉSPED BENÍTEZ, Irma: Electra y Orestes, la cosmovisión linaje, familia y hogar; en la revista Signos, vol. 31, nn. 43 y 44, pp. 17 - 35. Estudio de Las coéforas, la Electra de Sófocles y la Electra de Eurípides. 1998. 
 Reproducción.
 Carmen Balart Carmona e Irma Césped Benítez: miembros de la UMCE.
 V. "Cosmovisión".

Guerra de Troya
Descendientes de Zeus
Matricidio en la mitología griega
Reyes de Micenas
Reyes de Argos
Impulsores del culto de Atenea